Richard Müller (piosenkarz)
 Richard Müller (pisarz)
 Richard Müller (malarz)
 Richard Müller (architekt)